Wimbledon-mesterskaberne 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 2. - 15. juli 2018 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Kvalifikationen spilledes den 25. - 28. juni 2018 i Bank of England Sports Club i Roehampton. Det var den 132. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 2018.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Kevin Anderson med 6-2, 6-2, 7-6(3), og som dermed vandt Wimbledon-mesterskabet i herresingle for fjerde gang, og sejren var hans 13. grand slam-titel i karrieren.

Damesingletitlen gik til Angelique Kerber, som sikrede sig karrierens tredje grand slam-titel, men den første ved Wimbledon-mesterskaberne, da hun i finalen besejrede Serena Williams med 6-3, 6-3.

I herredoubleturneringen sejrede Mike Bryan og Jack Sock, efter at de i finalen havde besejret Raven Klaasen og Michael Venus med 6-3, 6-7(7), 6-3, 5-7, 7-5. Det var Mike Bryans 17. grand slam-titel i herredouble, hvilket var ny rekord for den åbne æra, men den første uden hans bror, Bob Bryan, som makker. For Sock var den karrierens anden grand slam-titel i herredouble.

Mesterskabet i damedouble blev vundet af de 22-årige tjekker Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková, der var seedet som nr. 3, og som i finalen vandt med 6-4, 4-6, 6-0 over Nicole Melichar og Květa Peschke, og som dermed vandt den anden grand slam-titel i træk.

Alexander Peya og Nicole Melichar vandt begge deres første grand slam-titel i karrieren, da de sikrede sig mixed double-mesterskabet ved at besejre Jamie Murray og Viktorija Azarenka i finalen med 7-6(1), 6-3.

I forbindelse med mesterskabet blev følgede begivenheder fejret:
 50 år siden introduktionen af tennisportens åbne æra.
 50. Wimbledon-mesterskab med hertugen af Kent som præsident for All England Lawn Tennis and Croquet Club.
 Royal Air Force's 100-års jubilæum
 125-års jubilæet for Wimbledon-mesterskabet i damesingle
 150-års jubilæet for All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2018 androg £ 34.000.000 inkl. per diem, hvilket var en stigning på 7,6 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver rækker, androg Britisk pund 486.000, hvilket var en stigning på 11,7 % i forhold til 2017. I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 300.000, hvilket var en stigning på 20 % i forhold til 2017.

Derudover var der afsat £ 1.079.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringerne for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018